«Knife Talk» — песня канадского рэпера Дрейка при участии 21 Savage и Project Pat. Она была выпущена 3 сентября 2021 года как тринадцатый трек с альбома Certified Lover Boy. Песня была спродюсирована Metro Boomin и Питером Ли Джонсоном.

История 
Изначально, песня должна быда войти в состав второго совместного альбома 21 Savage и Metro Boomin Savage Mode II. Музыкальное видео на трек вышло 4 ноября 2021 года.

Описание 
«Knife Talk» содержит сэмпл песни «Feed the Streets», исполненной Juicy J, Project Pat, ASAP Rocky. Трек также был спродюсирован Metro Boomin.

Чарты

Примечания 

Песни Дрейка
Песни 21 Savage
Песни, спродюсированные Metro Boomin
Песни, написанные ASAP Rocky